Denumirea de Selțe se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Selțe, un sat în comuna Kavarna, regiunea Dobrici;
 Selțe, un sat în comuna Troian, regiunea Loveci;
 Selțe, un sat în comuna Măglij, regiunea Stara Zagora.

Vezi și
Selce